Појам Лав II може да се односи на:

 Папа Лав II, је био 80. папа од 17. августа 682. до 3. јула 683
 Лав II (византијски цар), византијски цар
 Лав II Јерменски (1150—1219), понекад се наводи као Лав I, краљ Јерменског краљевства Киликије од 1199. до 1219.
 Лав II Јерменски (1236—1289), понекад се наводи као Лав III, из династије Хетумида